Michail Winogradow ist der Name folgender Personen:
* Michail Jewgenjewitsch Winogradow (1927–2007), sowjetischer Ozeanologe
 Michail Wiktorowitsch Winogradow (* 1997), russischer Handballspieler